Abaeté bezeichnet:

 einen Fluss in Brasilien, siehe Rio Abaeté
 eine Gemeinde in Brasilien im Bundesstaat Minas Gerais, siehe Abaeté (Minas Gerais)